Hesperodiaptomus är ett släkte av kräftdjur. Hesperodiaptomus ingår i familjen Diaptomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Hesperodiaptomus